On My Mind (canção de Cody Simpson)
On My Mind (canção de Ellie Goulding)

Desambiguação